Scoville ist der Familienname folgender Personen:

 Darrel Scoville (* 1975), kanadischer Eishockeyspieler
 Jonathan Scoville (1830–1891), US-amerikanischer Politiker
 Nick Z. Scoville (Nicholas Z. Scoville), Francis L. Moseley Professor of Astronomy am Caltech
 R. R. Scoville, US-amerikanischer Erfinder und Tontechniker
 Wilbur Scoville (1865–1942), US-amerikanischer Pharmakologe
 William B. Scoville (1906–1984), Neurochirurg (Operation 1953: Patient H. M.)

Scoville ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Scoville (Idaho)
 Scoville (Kentucky)
 Scoville (Nebraska)

Scoville bezeichnet außerdem:

 Scoville-Skala, Schärfegrad zur Bestimmung der Schärfe von Früchten der Paprikapflanze